В Южноамериканската зона на Квалификации за Световното първенство по футбол 2014 девет отбора ще се състезават за място на финалите, които ще се проведат в Бразилия.

Формат 
Форматът за зона КОНМЕБОЛ през 2014 е идентичен с този за предишните четири световни първенства. Всички национални отбори ще играят един срещу друг по правилото домакин – гост в една група за 4 или 5 места. Първите четири отбора автоматично се класират за финалите. Отборът на пето място ще играе в междуфедеративен плейоф срещу отбора от пето място в зона АФК.

Класиране

Голмайстори 

Световно първенство по футбол 2014 Квалификации